Сергей Германович Бобков (; род. 1961) — российский и американский математик, педагог.

Биография 
Родился 15 марта 1961 года в Воркуте.

Окончил факультет математики и механики Ленинградского государственного университета. Затем работал на кафедре геометрии, алгебры и математической статистики в Сыктывкарском университете, где в 1997 году защитил докторскую диссертацию.

C 1995 по 1996 годы работал в Билефельдском университете, Билефельд, Германия. В 2001—2002 годах работал в Имперском колледже Лондона.

В настоящее время преподает в Миннесотском университете.

Примечания

Ссылки 
 Бобков Сергей Германович
 Sergey Bobkov’s Home Page 

Лауреаты премии Гумбольдта